Contea di Lane o Lane County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Lane (Kansas)
 Contea di Lane (Oregon)